Wyszomierz (gemeente Bielany), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Nakielski, in de gemeente Bielany
 Wyszomierz (gemeente Kosów Lacki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Nakielski, in de gemeente Kosów Lacki
 Wyszomierz (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Goleniowski